Viperina é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Echium tuberculatum
 Echium vulgare